ulica – droga na terenie zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy

 Ulica – wieś w Czarnogórze, w gminie Kolašin

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 32

 Ulica – przysiółek wsi Krzepice w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Ulica – część wsi Jadowniki Mokre w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice